Daxberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Daxberg (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Daxberg (Erkheim), Ortsteil des Marktes Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Daxberg (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Daxberg (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Daxberg (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern

 Daxberg (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortsteil der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Daxberg (Behamberg), auch Dachsberg, Ortslage und Berg (ca. 530 m) bei Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
Baulichkeiten:
 Schloss Daxberg, Oberösterreich
weitere Berge:
 Daxberg (Hessischer Spessart) (471 m), Berg im Spessart bei Flörsbachtal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Daxberg (Bayerischer Spessart) (338 m), Berg im Spessart bei Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Dagsberg
 Dachsberg